Прабумулих () — город в Индонезии, входит в состав провинции Южная Суматра. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет.

Географическое положение 
Город находится в центральной части провинции, на юге острова Суматра, в относительно равнинной местности. Абсолютная высота — 45 метров над уровнем моря.
Прабумулих расположен на расстоянии приблизительно 67 километров к юго-западу от Палембанга, административного центра провинции.

Административное деление 
Территория муниципалитета Прабумулих подразделяется на шесть районов (kecamatan), которые в свою очередь делятся на 37 сельских поселений (kelurahan). Общая площадь муниципалитета — 435,1 км².

Население 
По данным официальной переписи 2010 года, население составляло 121 137 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
В окрестностях города ведётся добыча нефти и природного газа. Также в Прабумулихе развито сельское хозяйство. Особой известностью пользуются местные ананасы, поставляемые главным образом на рынки Явы.

Примечания 

Города Южной Суматры